Lampedusa peut faire référence aux notions suivantes :

Biologie 
 Lampedusa imitatrix est un gastéropode terrestre, endémique de l'archipel maltais
 Lampedusa melitensis est un autre gastéropode terrestre, également endémique de l'archipel maltais

Géographie 
 Lampedusa est une île au sud de la Sicile et au nord de la Tunisie, et un point important de passage pour les migrants africains cherchant à s'établir en l'Union européenne
 Lampedusa e Linosa est la commune italienne dont dépend administrativement l'île de Lampedusa

Littérature 
 Lampedusa Beach, une pièce de théâtre de Lina Prosa

Personnalités 
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa est un aristocrate et écrivain sicilien, notamment auteur en 1958 du Guépard, récompensé par le prix Strega en 1959, et adapté en 1963 par Luchino Visconti dans son chef-d’œuvre du même nom.